Sous le règne de Mohammed V, les deux premiers gouvernements du Maroc redevenu indépendant ont eu à leur tête Bekkay Ben M’barek Lahbil en tant que président du Conseil :
 Gouvernement Bekkay Ben M’barek Lahbil I du  au  ;
 Gouvernement Bekkay Ben M’barek Lahbil II du  au .